Ска́раборг () — бывший лен Швеции, просуществовавший до 31 декабря 1997 года, когда он был объединён с ленами Гётеборг-Бохус и Эльвсборг в нынешний лен Вестра-Гёталанд (коммуны Хабо и Мулльшё отошли к лену Йёнчёпинг по результатам местных референдумов). 

Центром лена являлся город Мариестад. Лен располагался между крупнейшими шведскими озерами Венерн и Веттерн и занимал северо-восточную часть исторической провинции Вестергётланд, но также включал небольшую часть провинции Вермланд.

См. также 
 Административное деление Швеции.

Скараборг